Nimubona ist der Familienname folgender Personen:
 Emery Nimubona (* 1992), burundischer Fußballspieler
 Julien Nimubona, burundischer Ökonom und Politiker